Hönsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hönsholmen (vid Purunpää, Kimitoön), Åboland, 
 Hönsholmen (vid Galtarby, Kimitoön), Åboland, 
 Hönsholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Hönsholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Hönsholm

Robotskapade Finlandförgreningar